Kazimierz IV Jagiellończyk (1427–1492) – król Polski i wielki książę litewski
 Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484) – polski królewicz, namiestnik Korony Królestwa Polskiego, święty Kościoła katolickiego